Па́вел Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Павел Николаевич (1918—1985) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Павел Николаевич (род. 1964) — советский и российский волейболист и тренер.